Куркуре — название рек в Республике Алтай:

Куркуре (приток Аргута) — в Кош-Агачском районе
Куркуре (приток Чулышмана) — в Улаганском районе
Куркуре (приток Телецкого озера) — в Турочакском районе